Tabasco peut se référer à : 
 Tabasco (État), État du Mexique ;
 Tabasco, sauce épicée de marque déposée ;
 Tabasco, nom mexicain donné au Pelibüey, une race de mouton ;
 Tabasco (voilier), nom commercial d'un bateau construit entre 1974 et 1980 ;
 Simona Tabasco (née en 1994), actrice italienne.